Свідзінський Вавжинець (1655—1725) — польський шляхтич, активний учасник суспільно-політичного життя Польщі в 18 столітті.
 Свідзінський Вадим Вадимович — капітан Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Свідзінський Володимир Євтимович (1885—1941) — український поет, перекладач.
 Свідзінський Каєтан (?—1814) — польський шляхтич, каштелян у Радомі.
 Свідзінський Констянтин (1793—1855) — колекціонер, бібліофіл, меценат і керівник польських культурних осередків.
 Свідзінський Міхал (1736—1788) — польський шляхтич, староста радомський, член Сенату як каштелян радомський.
 Свідзінський Станіслав (1684—1761) — полковник Коронних Військ, регіментар українського відділу, староста Брацлавський.

Див. також 
 Свідзинський Анатолій Вадимович (1929) — професор, доктор фізико-математичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України.

Польські прізвища